Галиулин — татарская фамилия. Известные носители:
 Галиулин, Вагиз Искандарович (род. 1987) — узбекский и российский футболист.
 Галиулин, Равиль Вагизович (1940—2010) — советский и российский учёный-кристаллограф.